Бемыж — село в Кизнерском районе Удмуртии, административный центр и единственный населённый пункт Бемыжского сельского поселения.

Географические данные 
Село расположено на юге района, на берегу реки Бемыжка, в 21 км от районного центра и ближайшей железнодорожной станции — посёлка Кизнер.

История

Бемышевский завод 
Бемышевский медеплавильный завод был основан в 1756 году на средства купца из города Балахна — Игнатия Фёдоровича Осокина. Завод получал руду с более чем 40 рудников из Казанской, Вятской и Уфимской губерний.

17 декабря 1772 года на средства купца — заводчика и прихожан, в селе Кувак отстроена деревянная Свято-Троицкая церковь. Церковь располагалась в двух верстах от Бемышевского завода. В декабре 1773 года завод был разгромлен повстанцами Емельяна Пугачёва.

Второе рождение завод пережил после того как в 1777 году его унаследовал помещик Казанской и Нижегородской губерний Евграф Алексеевич Лебедев, который завёз в свои новые владения крепостных из Нижегородской губернии. В 1800—1805 годах на заводе постоянно работало 4 медеплавильных печи, которые ежегодно выплавляли от 900 до 1300 пудов меди. К 1816 году на заводе работало 554 души мужского пола. В 1825 годы в селе, взамен обветшавшей деревянной, открыта новая каменная Свято-Троицкая церковь.

По итогам десятой ревизии в 1859 году в 332 дворах владельческого Бемышевского завода при речке Бемыжка проживало 2192 жителя и помимо завода и церкви действовал базар. В 1870 году на выплавке металла был занят 31 человек, на добыче руды — 150, на рубке дров и пережоге угля — 145. Через десять лет численность рабочих уменьшилась более чем в два раза. Производство меди сократилось до 300—400 пудов в год. В 1882 году завод прекратил свою деятельность.

Советские годы 
В 1920 году село в честь Льва Троцкого получило название — Троцкое. С 1924 по 1929 годы в селе располагался административный центр укрупнённой Троцкой волости, которая после реформы 1924 года включала селения упразднённых Васильевской, Староятчинской и Троцкой волостей Можгинского уезда. В 1929 году в результате районирования Троцкая волость упразднена и село отошло в состав Граховского района.

Постановлением Президиума ВЦИК от 2 марта 1933 года село Троцкое Граховского района переименовано в село Бемыж. С 1935 по 1956 годы в селе располагался административный центр Бемыжского района. 29 марта 1939 года в Бемыже была закрыта церковь.

Указом Президиума Верховного Совета УАССР от 17 марта 1977 года село Бемыж и деревня Куваки были объединены в один населённый пункт — село Бемыж.

Население

Экономика

Сельское хозяйство 
В настоящее время главным работодателем в селе является ООО «Бемыжский», предприятие специализирующееся на разведении крупного рогатого скота.

Транспорт 
Село имеет регулярное транзитное автобусное сообщение с Кизнером, Можгой, Грахово и Набережными Челнами.

Объекты социальной сферы 
 МОУ Бемыжская средняя общеобразовательная школа
 МДОУ Бемыжский детский сад
 Бемыжский сельский дом культуры
 Бемыжская участковая больница

Улицы 

 Улица Азина
 Улица Будённого
 Улица Карла Маркса
 Колхозная улица
 Коммунальная улица

 Коммунальный переулок
 Комсомольская улица
 Улица Куйбышева
 Улица Ленина
 Лубянская улица

 Молодёжная улица
 Набережная улица
 Октябрьский переулок
 Пушкинская улица
 Советская улица

Примечания

Ссылки 
 Бемыжское отделение почтовой связи на сайте Почта России

Населённые пункты Кизнерского района